Bangaon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bangaon (ort i Indien, Bihar), Saharsa, 
 Bongaon, Västbengalen, 

Robotskapade Indienförgreningar